Вкус:

 Вкус — вид физиологического ощущения.
 Вкус (эстетика) — эстетическая категория.

См. также 
 Пищевкус